Napalm bezeichnet:
 Napalm, eine Brandwaffe
 Napalm (Band), eine deutsche Punk-Rock-Band
 Combat (Band), zeitweiser Name Napalm, eine amerikanische Thrash-Metal-Band
 Napalm Records, ein österreichisches Plattenlabel